

Cinema
Onward - Oltre la magia (Onward) – film d'animazione Pixar del 2020 diretto da Dan Scanlon

Geografia
Onward – comune della contea di Cass (Indiana, Stati Uniti d'America)
Onward – comunità non incorporata della contea di Sharkey (Mississippi, Stati Uniti d'America)

Musica
Onward – album degli Hawkwind del 2012
Onward – canzone degli Yes tratta dall'album del 1978 Tormato